39-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 13 августа по 13 ноября 1976 года. Победителем однокругового турнира стало московское «Торпедо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Александр Маркин («Зенит») — 13 голов в 15 матчах.

Чемпионская гонка

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига. Итоговое положение

Финал

«Машук» — «Кривбасс»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получил криворожский «Кривбасс».

«Гурия» — «Уралмаш» 

 Путёвку в первую лигу получил свердловский «Уралмаш».

«Мелиоратор» — «Динамо» 

 Путёвку в первую лигу получило ленинградское «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1976 года на football.lg.ua